У́лица Флёрова — название улиц в нескольких населённых пунктах Российской Федерации.

Улицы, названные в честь командира первой в Вооружённых Силах СССР отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии, вооружённой боевыми установками БМ-13 (позднее получившими название «Катюша»), Героя Российской Федерации Ивана Андреевича Флёрова

 Улица Флёрова — улица в городе Балашиха
 Улица Флёрова — улица в городе Грязи
 Улица Флёрова — улица в городе Липецк
 Улица Флёрова — улица в городе Орша
 Улица Флёрова — улица в городе Советская Гавань (Хабаровский край)
 Улица Флёрова — улица в селе Знаменка Смоленской области
 Улица Флёрова — улица в деревне Соловьёво Смоленской области

Улицы, названные в честь советского физика-ядерщика, основателя Объединённого института ядерных исследований в Дубне, академика АН СССР Георгия Николаевича Флёрова

 Улица Флёрова — улица в городе Дубна
 Улица Академика Флёрова — улица в Москве.